Syracuse kan syfta på:

Syracuse University – ett universitet i Syracuse, New York
Syrakusaproblemet – ett känt, ännu olöst matematikproblem, se Collatz antagande

Geografi

USA 

 Syracuse, Missouri – en ort i Morgan County, 
 Syracuse, Ohio – en ort i Meigs County, 
 Syracuse, Indiana – en ort i Kosciusko County, 
 Syracuse, Nebraska – en ort i Otoe County, 
 Syracuse, New York – en ort i countyhuvudort, Onondaga County, 
 Syracuse, Kansas – en ort i countyhuvudort, Hamilton County, 
 Syracuse, Utah – en ort i Davis County,

Se även
 Siracusa (olika betydelser) – flera

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar